Saint-Front (benannt nach dem heiligen Fronto von Périgueux) steht für folgende geografische Objekte in Frankreich:
 Kathedrale Saint-Front von Périgueux, Département Dordogne

Gemeinden:
 Saint-Front (Charente), Département Charente
 Saint-Front (Haute-Loire), Département Haute-Loire

Gemeinden mit Namenszusatz:
 Saint-Front-d’Alemps, Département Dordogne
 Saint-Front-de-Pradoux, Département Dordogne
 Saint-Front-la-Rivière, Département Dordogne
 Saint-Front-sur-Lémance, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Front-sur-Nizonne, Département Dordogne
 Neuilly-Saint-Front, Département Aisne